Ясима — японский броненосец.
  — архаичное название Японии.
 Ясима - гора в префектуре Кагава на о. Сикоку